Половица — многозначный термин:

 Половица — одна из досок, составляющих деревянный пол.

География 
 Поло́вица — река в Витебской области Белоруссии.
 Половица  — малая река Киева
 Полови́ца —  река в Днепропетровской области Украины.
 Полови́ца — бывшая запорожская слобода на месте центра города Днепр.

См. также 
 Половик